Molekulska formula -{C9H12}- se može odnositi na:

 1,2,3-Trimetilbenzen
 1,2,4-Trimetilbenzen
 Kumen
 Mesitilen